Beushausen ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Beushausen (1863–1904), deutscher Geologe und Paläontologe
 Ulla Beushausen (* 1961), deutsche Logopädin
 Wilhelm Beushausen (1876–1951), preußischer Zimmerer und Landrat